L'auberge d'Aragon peut désigner :

 l'auberge hospitalière d'Il-Birgu
 l'auberge hospitalière de La Valette